centauriegalboorvlieg
 grote centauriegalboorvlieg
 knoopkruidgalboorvlieg
 korenbloemgalboorvlieg
 wilgengalboorvlieg